Cave-Browne-Cave peut faire référence à : 
 Beatrice Mabel Cave-Browne-Cave (1874-1947), mathématicienne britannique
 Frances Cave-Browne-Cave (1876–1965), mathématicienne britannique
  (1887–1965), officier britannique du Royal Naval Air Service 
 , titre de baronnet anglais.
  (1869–1929), 11e baronnet et cow-boy anglo-américain.